Eddie Jones (voetballer, 1914) (1914-1984), Britse voetballer
 Eddie Jones, burgerlijke naam van de Amerikaanse bluesgitarist Guitar Slim (1926–1959)
 Eddie Jones (bassist) (1929–1997), Amerikaanse jazzbassist
 Eddie Jones (illustrator) (1935–1999), Britse tekenaar en illustrator
 Eddie Jones (acteur) (1934–2019), Amerikaanse acteur
 Eddie Jones (footballfunctionaris) (1938–2012), Amerikaanse football-functionaris
 Eddie Jones (voetballer, 1952) (1952), Britse voetballer
 Eddie Jones (rugbytrainer) (* 1960), Australisch/Japanse rugbyunion-trainer
 Eddie Jones (basketballer) (* 1971), Amerikaanse basketballer
 Eddie Jones (footballspeler) (* 1988), Amerikaanse footballspeler